Pohnpei – stan w Mikronezji
 Pohnpei – wyspa w Mikronezji
 Pohnpei – grupa etniczna w Mikronezji
 pohnpei – język ludu Pohnpei